Marius (voornaam)
 Gaius Marius, Romeins consul en generaal, 157 v.Chr.
 Marius (cognomen), Romeins cognomen
 Marius (koning van Brittannië)
 Mariusz Pudzianowski, Poolse 'Sterkste Man'
 Marius (film), Franse film uit 1931 van Marcel Pagnol
 Marcus Aurelius Marius, Romeins keizer in 269
 J.C.Th. Marius, van 1881 tot 1982 een winkel en fabriek van wetenschappelijke instrumenten in Utrecht